uitbroeding of broedperiode van eieren, zie broeden
 Incubatieperiode, de tijd tussen de besmetting en de eerste klinische symptomen van een ziekte
 Incubatie (tempelslaap), een genezend ritueel in het antieke Griekenland

Zie ook 
 Incubate, een kunstfestival in Tilburg, voorheen ZXZW